Deze lijst van spelers van het Kosovaars voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal tien interlands achter hun naam hebben staan voor Kosovo. De lijst bevat de interlands van Kosovo vanaf de eerste officiële wedstrijd op 5 maart 2014.

Overzicht 
Bijgewerkt tot en met de vriendschappelijke wedstrijd tegen  op 19 november 2022.

Kosovaars voetbalelftal
Kosovo